Яребица може да се отнася за:

 Яребица, птица от семейство Фазанови;
 Яребица, село в Област Кърджали;
 Яребица, село в Област Силистра.